Gianluca Bezzina – cantante maltese
 Johan Bezzina – calciatore maltese
 Luke Bezzina – velocista maltese
 Steve Bezzina – calciatore maltese